Symbolika může být :

symbolický význam, vyjádření pomocí symbolu, symbolizmus
křesťanská symbolika, úvod do křesťanské symbolické teologie, nauka o křesťanských vyznáních
symbolika (věda), vědecká disciplina o symbolech a jejich užívání, způsob užívání symbolů